Plai se poate referi la localitățile:

Plai (Avram Iancu), Alba, România
Plai (Gârda de Sus), Alba, România
Plai, Hunedoara, România
Plai, Mehedinți, România
Plai, Prahova, România
Plai, Suceava, România

Vezi și 
 Plaiu (dezambiguizare)
 Plaiuri (dezambiguizare)
 Plaiurile, Buzău
 Plăișor, Buzău

Vezi și
 Formația vocal-instrumentală Plai din Chișinău
 Radio Plai din Chișinău
 Râul Plai (dezambiguizare)